Slotkerk (Berlijn), kerk in Berlijn.
 Slotkerk (Düsseldorf), kerk in Düsseldorf.
 Slotkerk (Eichtersheim)
 Slotkerk (Mannheim)
 Slotkerk (Varel)
 Slotkerk (Wittenberg), kerk in Wittenberg.